Жуков Сергій:
 Жуков Сергій Сергійович — бандурист.
 Жуков Сергій (композитор)
 Жуков Сергій Петрович (1975) — російський хокеїст.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок